Esistono più comuni francesi con questo nome

Venon – Eure
Venon – Isère